Ванджиру — кенийская фамилия. Известные носители:

 Ванджиру, Вероника — кенийская бегунья на средние и длинные дистанции.
 Ванджиру, Даниэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ванджиру, Питер — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ванджиру, Самуэль (1986-2011) — кенийский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион.